Igney (Meurthe-et-Moselle)
 Igney (Vosges)